Абу Усама аль-Магриби (), настоящее имя Абдельазиз аль-Махдали () — боевик Исламского государства, амир Алеппо.

Биография 
Родился в 1986 году во Фнидке. Сначала просто помогал своему отцу в семейном магазинчике, а потом и сам стал торговцем. Не окончил среднее образование из-за материального положения, заставившего его работать. В свободное время он предпочитал изучать шариатские науки из книг, а также посещая лекции алимов и факихов. В 2006 стал следовать салафитскому манхаджу.

Его активность в даваате привела к обрастанию знакомствами со множеством членов групп ,  и Джамаат Таблиг и им подобных, с которыми он сдружился, вступил в 2011 в Движение 20 февраля.

19 апреля 2012 он с группой марокканцев уехал в Сирию, где стремительно начал расти, пока не дослужился до руководства в группе Джабхат ан-Нусра, где ему доверили командование катибой (батальоном), прежде чем он достиг уровня амира, имея огромное влияние на бившихся с ним плечом к плечу молодых марокканцев, многие из которых ехали в Сирию напрямую сражаться в его катибе.

Первой причиной, побудившей его пересмотреть свои позиции, стала смерть одного марокканца Мухаммада аль-Яссини, который тоже был торговцем на рынке Фнидка и приехал с ним в Сирию. Тот погиб сражаясь в рядах Джабхат ан-Нусра, что заставило аль-Магриби покинуть группу и дать байат Исламскому государству, в глазах которого это стало ещё одной победой ислама.

Там он стал правой рукой Абу Омара аш-Шишани и провёл вместе с ним множество операций в Алеппо и его окрестностях против Джабхат ан-Нусра, из которых выделяются  в 2013 году, которой также командовал  ИГ удерживало эту базу следующие три года. Ему доверили худуды, которые он собственноручно безжалостно и исполнял, в том числе и казни членов групп сирийской оппозиции.

16 марта 2014 он был убит, направляясь в эль-Баб, где собирался атаковать отряды Джабхат ан-Нусра, подвергнувшись атаке из совместной засады боевиками Джабхат ан-Нусра, Харакат Ахрар аш-Шам и Джейш аль-Муджахидин.

Ссылки 
 абу Усама Магриби 1435 г.х..mp4 Видео об аль-Магриби на русском языке

Родившиеся в 1986 году
Родившиеся в Марокко
Умершие 16 марта
Умершие в 2014 году
Умершие в Сирии
Убитые члены организации «Исламское государство»